

Меліде —  муніципалітет у складі автономної спільноти Галісія, у провінції Ла-Корунья

Меліде — громада в кантоні Тічино

Інше 
 Меліде — дамба і міст через озеро Лугано в швейцарському кантоні Тічино